Cantanhede puede referirse a los siguientes topónimos:
 Cantanhede (Maranhão), ciudad y municipio del estado de Maranhão (Brasil).
 Cantanhede (Portugal), ciudad del distrito de Coímbra (Portugal).
 Cantanhede (freguesia), parroquia civil del municipio de Cantanhede, en el distrito de Coímbra (Portugal).